Orava (en slovaque, en latin : Arva, en hongrois : Árva, en allemand : Arwa, en polonais : Orawa) est le nom d'un ancien comitat du Royaume de Hongrie, actuellement situé en Slovaquie septentrionale et Pologne méridionale. 
 Orava, est le nom de la région historique correspondant à ce comitat.
 Orava est le nom d'une rivière de Slovaquie. Longue de 60,3 km, elle arrose le nord-ouest de la Slovaquie et se jette dans la Váh près de Kraľovany.
 La poule d'Orava est une race de poule domestique de la région du même nom en Slovaquie.
 Orava est une commune d’Estonie dans le comté de Põlva.